Dugopolje je naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 46 kilometara sjeveroistočno od Gračaca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 20 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji